Королёк — птичка певчая:
 «Королёк — птичка певчая» — роман турецкого писателя Решата Нури Гюнтекина.
Его экранизации:
 «Королёк — птичка певчая» — фильм 1966 года.
 «Королёк — птичка певчая» — турецкий семисерийный телесериал 1986 года.
 «Королёк — птичка певчая» — турецкий телесериал 2013 года.